Arquitectura
 Far, edificació en forma de torre destinada a la navegació marítima o aèria. Vegeu també la :categoria:fars.
 Automoció: Far (automoció), llum emprat en els vehicles per il·luminar el camí quan la il·luminació ambiental no és suficient.
 Geografia
 Can Massuet del Far, entitat de població del municipi de Dosrius (Maresme).
 Castell del Far, antic castell a Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
 Poblat ibèric del Far, poblat ibèric a Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
 El Far (Torrefeta i Florejacs) és un nucli de població del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra).
 El Far d'Empordà, municipi de la comarca de l'Alt Empordà.
 Mare de Déu de Far, santuari del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Santuari del Far, santuari del municipi de Susqueda (La Selva)
 El Far (Susqueda), entitat de població del municipi de Susqueda (la Selva).
 El Far (cim de Susqueda), muntanya del municipi de Susqueda (la Selva).
 El Far (Riudarenes), cim entre els municipis de Riudarenes i Santa Coloma de Farners (la Selva).

Vegeu també 
 Fars, regió de l'Iran.
 Farsi, variant de la llengua persa.